

Palmarès

Club

Dinamo Mosca: 1976

Dinamo Mosca: 1970, 1977

Dinamo Mosca: 1977

Nazionale

,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale sovietica
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica